id. Nicodemus Tessin  (1615–1681) svéd építész
 ifj. Nicodemus Tessin  (1654–1728) Dániában is alkotó svéd építész, az előbbi fia